Bitgood steht für
Roberta Bitgood  (1908–2007), US-Organistin

Mount Bitgood, Berg in Antarktika